Khirbet (Chirbet; Khirbat, arab.) steht für antike Ruinenstätten in Palästina bzw. Israel:
Chirbat al-Mafdschar
Chirbat al-Minya
Khirbet Bet Ley
Chirbet Karazeh
Khirbet Makkus
Khirbet Qeiyafa
Khirbet Qumran